Celeadinove (în ) este localitatea de reședință a comunei Celeadinove din raionul Lenine, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Celeadinove era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%), armeană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Celeadinove, Celeadinove
Celeadinove, Celeadinove, Lenine
Celeadinove, Celeadinove, Lenine, Crimeea